Windeck ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

Orte, Ortsteile in Deutschland:
 Windeck, Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Altwindeck, Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Windeck (Eibingen), Siedlung oberhalb von Eibingen (Rüdesheim am Rhein), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Windeck (Hinterzarten), Weiler der Gemeinde Hinterzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Burgen und Schlösser:
 Burg Alt-Windeck (Sieg), Burgstall in Altwindeck (Windeck), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg Windeck (Sieg), (Neu-Windeck), Burgruine in Altwindeck (Windeck), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Windeck, abgegangene Villa auf der Burg Windeck (Sieg) in Altwindeck (Windeck), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burgstall Windeck, abgegangene Burg bei Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Burg Windeck (Bühl), Burgruine bei Bühl (Baden), Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Burg Windeck (Heidesheim), Niederungsburg in Heidesheim am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Hessen
 Burg Neu-Windeck, Burgruine in Lauf (Baden), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Burg Windeck (Neidlingen), abgegangene Burg bei Neidlingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Schloss Windeck, anderer Name des Schlosses Windegg in Niederzell (Reichenau (Landkreis Konstanz)), Baden-Württemberg
 Windeck, anderer Name der Burgruine Windegg, Burgruine bei Schwertberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Burg Windeck (Weinheim), Burgruine in Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Berge:
 Windeck (Waidringer Alpen) (1318 m), in den Waidringer Alpen, Österreich
 Windeck (Schwarzwald) (1209 m), im Südschwarzwald bei Hinterzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Deutschland

Windeck ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Windeck (1888–1975), Pseudonym der deutschen Schauspielerin Agnes Sophie Windel
 August Windeck (1853–1933), Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Eberhard Windeck (1380–1440), Kaufmann und Berater von Kaiser Sigismund (HRR)
 Hans Windeck, Pseudonym des deutschen Schriftstellers Fritz Skowronnek
 Hans Windeck (1888–1979), deutscher Generalleutnant
 Heinrich von Windeck († 1295), Vasall der Landgrafen von Thüringen
 Heinrich-Jakob von Fleckenstein-Windeck (1636–1720), Freiherr
 Johann Martin Joseph Windeck (1765–1839), Oberbürgermeister der Stadt Bonn von 1817 bis 1839
 Johannes Paul Windeck, 1614/15 Rektor der Universität Freiburg; siehe Liste der Rektoren der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 Josef Windeck (1903–1977), deutscher Funktionshäftling im KZ Auschwitz
 Klaus Windeck (* 1941), deutscher Unternehmer und Funktionär
 Philipp Wolff-Windegg (eigentlich Philipp Wolff-Georgi; 1919–1991), Schweizer Journalist und Theaterkritiker

Siehe auch:
 Wildeck
 Windecken
 Windecker
 Windegg
 Wineck